Го́рькая — река в Ставропольском крае. Река вытекает из горы аэродрома и хутора Холодногорского Шпаковского района и является правым притоком Грачёвки. Устье находится в черте села Грачёвки Грачёвского района.
Относится к бассейнам рек Восточный Маныч и Дона. Длина реки — 43 км. Площадь водосборного бассейна — 853 км².

Притоки (км от устья) 
 10 км: река Бешпагирка
 16 км: река Ула
 22 км: река Спицевка
 26 км: река Жилейка
 47 км: река Горькая 2-я

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Грачёвки (притока Калауса)
Реки Ставропольского края